Vogelrichtlijngebied (België)
Vogelrichtlijngebied (Nederland)